Nyugaton a helyzet változatlan, Erich Maria Remarque regénye
 Nyugaton a helyzet változatlan (1930), Lewis Milestone filmje
 Nyugaton a helyzet változatlan (1979), Delbert Mann filmje
 Nyugaton a helyzet változatlan (2022), Edward Berger filmje